Gubin kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Gubin (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, idth=200

Polen 

 Gubin, stad,

Tyskland 

 Guben, ort, Brandenburg, idth=200

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar